Jessica Lynn Capogna (1971-), est une actrice américaine.

Pseudonyme 

 Jessica Boehm (1985-), actrice pornographique américaine ;